Kwadungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kwadungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 111,06), 
 Kecamatan Kwadungan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kwadungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar